Ritschky (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ritschky (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Ritschky (Korez), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez
 Ritschky (Saritschne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Saritschne
 Ritschky (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw

siehe auch
Retschki